Rossmann bzw. Roßmann steht für:
 Rossmann (Familienname) (Roßmann), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rossmann (Supercomputer), Supercomputer an der Purdue University, der am 1. September 2010 in Betrieb ging

Rossmann ist der Name folgender Unternehmen:
 Rossmann (Handelskette), deutsche Drogeriemarktkette
 Frister und Rossmann, ehemalige deutsche Nähmaschinenfabrik

Siehe auch:
 Rosman
 Rosmann
 Rossman